Каштијељ може бити:

 Каштијељ (Кладањ), насељено мјесто у општини Кладањ, Федерација БиХ, БиХ
 Каштијељ (Шековићи), насељено мјесто у општини Шековићи, Република Српска, БиХ